est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide benzènedicarboxylique
 acide isophtalique, numéro CAS 
 acide phtalique, numéro CAS 
 acide téréphtalique, numéro CAS